Sunset Strip steht für:
 Sunset Strip, Teil des Sunset Boulevards in West Hollywood, Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Sunset Strip (Victoria), Kleinstadt auf Phillip Island, Victoria, Australien
 Sunset Strip (2000), US-amerikanischer Spielfilm von Adam Collis (2000) 
 Sunset Strip (2012), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Hans Fjellestad (2012) 

Siehe auch:
 77 Sunset Strip, US-amerikanische Fernsehserie (1958–1964)
 Sunset Strippers, britisches Musikprojekt